Ocean Drive puede referirse a:
Ocean Drive (Miami Beach), una calle situada en el barrio de South Beach de Miami Beach (Florida).
Ocean Drive (revista), una revista estadounidense dedicada al entretenimiento y a los eventos locales de Miami.
Ocean Drive (álbum), el primer álbum de estudio del dúo británico Lighthouse Family, publicado en 1996.
Ocean Drive (canción), una canción de 1995 de Lighthouse Family, incluida en el álbum homónimo.

Wikipedia:Desambiguación